Landtagswahlkreis 143 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Herford I (1975)
 Landtagswahlkreis Halle – Bielefeld-Land II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Herford-Land-West (1947 bis 1962)